Сати — женское имя, также фамилия.

В буддизме 
 Сати — сознательность или осознанность. Духовное или физиологическое качество, которое является значительной частью буддийской практики.

В индуизме 
 Сати — жена бога Шивы, сгоревшая в священном огне и возродившаяся в образе Парвати.
 Сати — ритуал самосожжения вдовы на похоронах мужа.

Фамилия 
 Сати, Эрик (1866—1925) — французский композитор.

См. также 
 Сати Казанова — русская поп-певица.
 Сати Спивакова — актриса и телеведущая.
 Сатти